Kuen pode ser:

Ma Tsun Kuen
Hakka Kuen
Tin ha dai yat kuen em
Hung Kuen
Tai Kek Kuen

Desambiguação